Војислав Илић може бити:
 Војислав Илић (1862—1894), песник.
 Војислав Илић Млађи (1877—1944), песник и приповедач.
 Војислав Илић (композитор) (1911—1999), диригент и композитор.
 Награда Војислав Илић Млађи, српска награда за најбољи сонет.
 Војислав Илић (1995), фудбалер